Майозеро — пресноводное озеро на территории Амбарнского сельского поселения Лоухского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 2,1 км², площадь водосборного бассейна — 385 км². Располагается на высоте 69,8 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная, продолговатая: оно более чем на четыре километра вытянуто с юго-запада на северо-восток. Берега изрезанные, каменисто-песчаные, преимущественно возвышенные.

Через озеро течёт река Верхняя Куземка, впадающая в Пильдозеро, через которое протекает река Воньга, впадающая, в свою очередь, в Белое море.

В озере расположено не менее четырёх безымянных островов различной площади.

К югу от озера проходит просёлочная дорога.

Населённые пункты вблизи водоёма отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020000711102000003528.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 

Бассейн Пильдозера
Озёра Лоухского района